Le mont Foster peut désigner :
 le mont Foster (), point culminant des îles Shetland du Sud, sur l'île Smith ;
 le mont Foster (), dans les monts Sutton, au Québec (Canada).
le long métrage Mont Foster, film canadien sorti en 2020.